SJU steht für:
 Flughafen San Juan (IATA-Code)
 St. Jerome’s University, öffentliche römisch-katholische Universität in Waterloo, Kanada

sju steht für:
 Umesamische Sprache (ISO-639-3-Code), samische Sprache

Abkürzung